Вальтер Ниман (; 10 октября 1876, Гамбург — 17 июня 1953, Лейпциг) — немецкий композитор, музыковед, музыкальный критик и преподаватель.

Биография 
Родился 10 октября 1876 года в Гамбурге. Музыке обучался под руководством отца — Р. Нимана, и Э. Хумпердинка, затем у К. Рейнеке по классу композиции в Лейпцигской консерватории и у Г. Римана в Лейпцигском университете (1898—1901). В 1902 году защитил диссертацию на тему «Условное значение лигатур в мензуральной теории, предшествовавшей трудам Иоанна де Гарландия».

В 1905—1906 гг. вместе с Арнольдом Шерингом редактировал «Новую музыкальную газету». В 1906-1907 годах Ниман преподавал в Гамбургской консерватории. Затем вернулся в Лейпциг, где до 1917 года состоял музыкальным референтом журнала «Neueste Nachrichten». Ниман был редактором нескольких изданий старинной клавирной и органной музыки. Как композитор сочинял главным образом стилизацию под старинную музыку в основном для фортепиано. Скончался 17 июня 1953 года в Лейпциге.

Сочинения 
 «Musik und Musiker des 19. Jahrhunderts» (Лейпциг, 1905)
 «Die Musik Skandinaviens» (Лейпциг, 1906)
 «Das Klavierbuch» (Лейпциг, 1907, 1920)
 «Grieg» (Лейпциг, 1908)
 «Das Nordlandbuch» (Веймар, 1909)
 «Die musikalische Renaissance des 19. Jahrhunderts» (Лейпциг, 1911)
 «Taschen-Lexikon für Klavierspieler» (Лейпциг, 1912, 1918)
 «Die Musik seit R. Wagner» (Берлин-Лейпциг, 1913)
 «Die nordische Klaviermusik» (Лейпциг, 1918)
 «Die Virginalmusik» (Лейпциг, 1919)
 «Meister des Klaviers» (Берлин, 1919)
 «Brahms» (Берлин, 1920, 1933)

Примечания

Литература 
 

Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Редакторы Германии
Преподаватели Гамбургской высшей школы музыки и театра
Похороненные на Южном кладбище (Лейпциг)